Het ATP-toernooi van Ostrava (officieel het IPB Czech Indoor) van 1996 vond plaats van 14 tot en met 20 oktober in de Tsjechische stad Ostrava.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Schema enkelspel
 Schema dubbelspel

Ostrava
ATP-toernooi van Ostrava